Abd-as-Sàmad forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Hamid ibn Àhmad ibn Muhàmmad ibn Abd-as-Sàmad aix-Xirazí, visir gaznèvida
 Abd-as-Samad ibn Abd-Al·lah al-Palimbaní, religiós de Sumatra
 Abd al-Samad Khan, funcionari uzbek i mogol
 Ibn Abd-as-Sàmad, poeta andalusí
 Khwaja Abu-Nasr Àhmad ibn Muhàmmad ibn Abd-as-Sàmad aix-Xirazí, visir gaznèvida

Notes